Харламово — название населённых пунктов в России:

 Харламово — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Харламово — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Харламово — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Харламово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Харламово — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Харламово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Харламово — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Харламово — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Харламово — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Харламово — село в Таврическом районе Омской области.
 Харламово — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Харламово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

См. также